То́нтери () — финская фамилия. Известные носители:

  (род. 1943) — финский писатель.
 Тонтери, Роопе (род. 1992) — финский сноубордист.